|-
| (73301) 2002 JB70||||7 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73302) 2002 JM70||||7 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73303) 2002 JN72||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73304) 2002 JW72||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73305) 2002 JF73||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73306) 2002 JD74||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73307) 2002 JE74||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73308) 2002 JJ74||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73309) 2002 JC75||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73310) 2002 JE76||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73311) 2002 JX77||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73312) 2002 JN78||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73313) 2002 JR78||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73314) 2002 JA79||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73315) 2002 JP79||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73316) 2002 JP83||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73317) 2002 JQ83||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73318) 2002 JR87||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73319) 2002 JK89||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73320) 2002 JE92||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73321) 2002 JX97||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73322) 2002 JZ97||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73323) 2002 JO98||||13 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73324) 2002 JX99||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73325) 2002 JL101||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73326) 2002 JH102||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73327) 2002 JE104||||10 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73328) 2002 JK105||||12 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73329) 2002 JN105||||12 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73330) 2002 JS105||||12 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73331) 2002 JK106||||15 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73332) 2002 JV107||||10 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73333) 2002 JT109||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73334) 2002 JD110||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73335) 2002 JN110||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73336) 2002 JA111||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73337) 2002 JP111||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73338) 2002 JS111||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73339) 2002 JS112||||13 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73340) 2002 JV114||||13 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73341) 2002 JX114||||13 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 73342 Гуюнуса (Guyunusa)||||4 травня 2002||Лос Молінос||Лос Молінос
|-
| (73343) 2002 JQ117||||4 травня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (73344) 2002 JT119||||5 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73345) 2002 JM121||||5 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73346) 2002 JV122||||6 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73347) 2002 JS123||||6 травня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (73348) 2002 JZ129||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73349) 2002 JE131||||8 травня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (73350) 2002 JT131||||9 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73351) 2002 JO133||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73352) 2002 JM134||||9 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73353) 2002 JW135||||9 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73354) 2002 JW142||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73355) 2002 JE144||||13 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73356) 2002 JP146||||15 травня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (73357) 2002 KB||2002 KB||16 травня 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Обсерваторія Фаунтейн-Гіллс
|-
| (73358) 2002 KT1||||17 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73359) 2002 KN2||||17 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73360) 2002 KW2||||18 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73361) 2002 KD5||||16 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73362) 2002 KP5||||16 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73363) 2002 KG6||||27 травня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (73364) 2002 KX6||||27 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73365) 2002 KN8||||29 травня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (73366) 2002 KO8||||29 травня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (73367) 2002 KV8||||29 травня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (73368) 2002 KB11||||16 травня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (73369) 2002 KE11||||17 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73370) 2002 KJ12||||17 травня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (73371) 2002 KA13||||18 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73372) 2002 KB13||||18 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73373) 2002 KU13||||19 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73374) 2002 KC14||||30 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73375) 2002 LN2||||4 червня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (73376) 2002 LO2||||4 червня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (73377) 2002 LQ4||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73378) 2002 LJ6||||7 червня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (73379) 2002 LJ7||||2 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73380) 2002 LR7||||2 червня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (73381) 2002 LY7||||4 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73382) 2002 LE8||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73383) 2002 LM8||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73384) 2002 LK9||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73385) 2002 LP9||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73386) 2002 LU9||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73387) 2002 LV11||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73388) 2002 LN12||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73389) 2002 LY12||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73390) 2002 LE14||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73391) 2002 LJ14||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73392) 2002 LN14||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73393) 2002 LU15||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73394) 2002 LB16||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73395) 2002 LP16||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73396) 2002 LV18||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73397) 2002 LC19||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73398) 2002 LN19||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73399) 2002 LT20||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73400) 2002 LF21||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

73300